Jan Boon (kunstenaar 1882 - 1975)
 Jan Boon (kunstenaar 1918 - 1988)